Knieper ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Knieper (* 1941), deutscher Komponist von Filmmusik
 Myriam Knieper (* 1968), deutsche ehemalige Fußballspielerin
 Rolf Knieper (* 1941), deutscher Rechtswissenschaftler
 Thomas Knieper (* 1961), deutscher Kommunikations- und Medienwissenschaftler
 Werner Knieper (1909–1977), deutscher politischer Beamter und Manager

Knieper bezeichnet:
 Knieper (Stralsund), Stadtgebiet in Stralsund
 Knieper (Essen), helgoländische Spezialität, die Scheren des Taschenkrebses

Siehe auch: